Gianni Zanasi – regista italiano
 Gianni Zanasi – ex rugbista italiano